Mały Młyn w Stargardzie
 Mały Młyn w Gdańsku